ЭР25 (Электропоезд Рижский, 25-й тип) — серия экспортных электропоездов переменного тока производства Рижского вагоностроительного завода (РВЗ). Заводское обозначение — 62-209. Поставлялась Советским Союзом в Болгарию в 1970-х годах.

История создания 

Электропоезд был создан на базе существующих электропоездов ЭР9 и ЭР2 того же завода. Компоновка поезда — два моторных головных вагона (Мг) по краям и два прицепных промежуточных (Пп) внутри — применялась на сериях ЭР10, ЭР11 и ЭР22.

Строился в период с 1969 по 1979 год для Болгарских государственных железных дорог (БДЖ).

Согласно правилам БДЖ тех лет в Болгарии сначала обозначение присваивалось каждому типу вагона (вагон Мг получил серию 32, вагон Пп — серию 232). После изменения системы нумерации и маркировки весь состав получил серию 32. Для обозначения в тексте обычно к серии добавляется указание на оператора: БДЖ серия 32, или (сокращённо) БДЖ 32. Может также встречаться развёрнутое написание: БДЖ серия 32.ХХХ (либо БДЖ 32.000), где ХХХ (000) — указание на трёхзначный эксплуатационный номер. В самой Болгарии может упоминаться просто как ЕМВ 32 (аббревиатура ЕМВ приблизительно соответствует русскому термину «электропоезд»).

В период с  по  год на базе ЭР25 и более современного электропоезда ЭР31 была создана следующая модель для Болгарии, в СССР обозначенная ЭР33 (в Болгарии БДЖ серия 33.ХХХ).

Общие сведения 
Поезда ЭР25 строились в период с  по  год. Всего было построено 79 четырёхвагонных поездов. Подробные данные о выпуске приведены в таблице.

Составность 
Каждый четырёхвагонный поезд компоновался по схеме Мг+Пп+Пп+Мг. При этом была предусмотрена эксплуатация этих поездов по системе многих единиц (СМЕ), объединяя два состава в восьмивагонный поезд.

Технические характеристики 
Электропоезда ЭР25 используют стандартное для Болгарских Железных Дорог напряжение переменного тока в 25 кВ при частоте 50 Гц.   Конструкционная скорость — 130 км/ч. В 2002 году, в связи с изношенностью парка поездов серии, максимальная эксплуатационная скорость была ограничена до 110 км/ч.

Основные параметры четырёхвагонного электропоезда:
 длина вагона — 25 090 мм;
 ширина вагона — 3 450 мм;
 мест для сидения:
 в поезде — 316;
 в вагоне Мг — 70;
 в вагоне Пп — 88;
 масса тары:
 поезда — 215,2 т;
 вагона Мг — 57,6 т;
 вагона Пп — 50,0 т;
 мощность:
 продолжительного режима — 1320 кВт;
 часового режима — 2×4×210=1680 кВт;
 конструкционная скорость — 130 км/ч;
 среднее ускорение до скорости до 80 км/ч — 0,74 м/с2.

Нумерация и маркировка 
Как уже было сказано ранее, сначала вагон Мг получил серию 32, вагон Пп — серию 232. При этом, если за учётную секцию принять пару Мг+Пп, то оба её вагона получали одинаковый двухзначный эксплуатационный номер (по сути, номер секции), начиная от 01, либо трёхзначный (для номеров от 100 и выше). Так, первый состав состоял из секций БДЖ 32/232 с номерами 01 и 02, что можно было записать как БДЖ 32/232-01/02. При этом на вагоне маркировка наносилась в формате 32-ХХ или, соответственно, 232-ХХ, где ХХ - эксплуатационный номер вагона (секции).

В  году БДЖ перешли на новую систему обозначения, нумерации и маркировки подвижного состава. Теперь серия 32 распространялась на весь состав. Эксплуатационные номера стали четырёхзначными, в формате ХХХ.Y; причём первые три символа составляли номер вагона, а четвёртый символ — дополнительная цифра, отделённая точкой. Вместо дефиса обозначение серии стали отделять от номера пробелом. Что касается номеров XXX вагонов в секции, то номер вагона Мг оставался тем же (для бывших двухзначных впереди добавлялся ноль), а номер вагона Пп той же секции увеличивался на 200. На примере того же первого состава, его вагоны получили следующие номера: первая секция — 001.0 (Мг) и 201.6 (Пп); вторая секция — 002.8 (Мг) и 202.4 (Пп). Поскольку у поезда нет номера, как такового, для указания на конкретный поезд по обновлённой системе в данной статье применён формат через дробь, по номерам головных вагонов; например, БДЖ 32 001/002 (для первого состава).

Маркировка на вагонах выполнялась в формате 32 XXX.Y, причём цифра после точки выполнялась мелким шрифтом (например, 32 107.5). Для вагона Пп маркировка наносилась на бортах ниже линии окон в центре; для вагона Мг в тех же местах и на головной части кабины, над автосцепкой по центру. Также на головной части под лобовыми стёклами по центру располагался логотип БДЖ; этот же логотип располагался между центральными окнами на бортах вагонов. В районе каждой тележки вагона на его борту на уровне окон наносилась цифра 2, означающая количество осей в тележке.

Данные по выпуску и нумерации приведены в таблице ниже.

Конструкция

Механическое оборудование

Кузов 
Электропоезд ЭР25, кроме европейской колеи (1435 мм), имеет некоторые отличия от советских аналогов. В частности, ЭР25 отличаются компоновкой головных вагонов (добавлено багажное отделение за кабиной машиниста), а также количеством дверей в вагонах, интерьером, конструкцией кабины машиниста. Каждый вагон имеет два тамбура (по одному с каждого края) с выходом на обе стороны, с одностворчатыми дверями. Головной вагон имеет третью пару дверей (для багажного отделения), которые выполнены двухстворчатыми. Форма кабины стала спрямлённой, с двумя лобовыми стёклами и двумя блоками буферных фонарей. Каждый блок выполнен в форме прямоугольной коробки и содержит один красный и один белый буферный фонарь. Подобная форма кабины в 1972 году была применена на электропоезде ЭР22М; далее, с несущественными изменениями, аналогичная кабина стала применяться на всех серийных пригородных электропоездах РВЗ с 1974 г., а на её базе несколько позже была разработана новая кабина для дизель-поездов ДР1А.

Композиция поезда аналогична ЭР10, ЭР11 и ЭР22; однако для ЭР25 токоприёмники, главные воздушные выключатели и часть другого электрооборудования расположены на прицепных вагонах (похожее решение позже пришлось применить на опытном поезде ЭР29).

Изменениям подверглись также ударно-тяговые приборы; например, наличие буферов и винтовой упряжи. Примечательно, что была сохранена серийная советская автосцепка СА-3, однако со стороны кабин машинистов на головных вагонах присутствовали характерные для использования винтовой сцепки буфера.

Тележки 
Каждый вагон опирается на две двухосные тележки. Обе тележки моторного вагона — тяговые; каждая ось оснащена электродвигателем. Диаметр колёс тяговой тележки 1050 мм.

Электрическое оборудование 
Состав оборудован четырёхполюсными тяговыми двигателями пульсирующего тока, с последовательным возбуждением и собственной системой охлаждения и вентиляции. Номинальная мощность двигателей — 210 кВт, номинальное напряжение тока — 825 В, максимальная скорость вращения вала — 2080 об/мин, масса — 2000 кг. Степень ограничения возбуждения тягового тока — 45 %. Аккумуляторная батарея типа 90КН-125, кадмий-никелевая, ёмкостью 125 А/ч, напряжением 110 В.

МВПС, созданный на базе серии ЭР25

Электропоезд ЭР31 

Получив опыт внедрения электропоездов ЭР25, РВЗ в  году создаёт серию ЭР31 (заводское обозначение: модель 62-239). Новая серия предназначается для эксплуатации в Югославии. Советский электропоезд в результате конкурса одерживает победу над югославским поездом  фирмы ГОША, после чего начинаются поставки ЭР31 в Югославию.

По классификации Югославских железных дорог (JЖ) вагоны поезда получили следующее обозначение серии:

412 (JЖ 412) — моторный головной;
416 (JЖ 416) — прицепной промежуточный.

Для обозначения всего состава обычно используют запись через дробь: JЖ 412/416. Первый состав вышел на линию 25 сентября  года. Вскоре электропоезд ЭР31 получил прозвище «Горбачёв» — по фамилии генерального секретаря ЦК КПСС середины 1980-х годов. После распада Югославии поезда достались трём независимым государствам: Сербии, Македонии и Черногории. При этом обозначение серий вагонов и их нумерация сохранились; отличие составило только указание на принадлежность оператору. В Сербии поезда получили обозначение ЖС 412/416, В Черногории — ЖПЦГ 412/416, в Македонии — МЖ 412/416.

От ЭР25 новый состав унаследовал компоновку Мг+Пп+Пп+Мг, а также во многом идентичные корпуса вагонов (в конструкцию которых был добавлен средний тамбур с двухстворчатыми дверями, а также внесены некоторое незначительные изменения).

Электропоезд ЭР33 

В 1990 году на РВЗ была создана следующая модель электропоезда для Болгарии, обозначенная ЭР33 (БДЖ серия 33.ХХХ). Во многом идентичная ЭР25, она унаследовала средний тамбур от ЭР31, а также некоторые другие улучшения. Точных данных по заводскому обозначению поезда и его вагонов не обнаружено; в некоторых списках ЭР33 может упоминаться как ЭР31 для Болгарии в одной строке с ним.

Всего было построено и поставлено в Болгарию шесть четырёхвагонных составов ЭР33. Все составы поступили в депо Подуяне. Эксплуатировались вместе с оставшимися составами ЭР25. По состоянию на конец 1992 года как минимум пять из шести составов ЭР33 были списаны.

Система нумерации и маркировки для ЭР33 аналогична применённой на ЭР25 с 1988 года. Нумерация головных вагонов начинается от 001 и, соответственно, идёт до 012 (первый поезд БДЖ 33 001/002, последний — БДЖ 33 011/012).

Эксплуатация 

Изначально все поезда серии ЭР25 поступали в депо Подуяне и Горна Оряховице. С этого времени начинается обслуживание пригородных пассажирских перевозок между населёнными пунктами на электрифицированных участках железнодорожной сети. С развитием электрификации количество поездов увеличилось.

К  году из поставленных 79 поездов по разным причинам были списаны три, а остальные 76 продолжали эксплуатироваться в основных депо (таких как София, Горна Оряховице, Варна, Пловдив, Бургас).

Наиболее часто эти поезда используются на маршрутах малой и средней протяжённости со многими остановками. Этот тип поезда — так называемый в Болгарии пассажирский поезд (), в отличие от скорого поезда () и экспресса (). Основное отличие этих типов поездов в средней скорости движения и количестве остановок, а также в цене билета.

Примерно с  года постепенно заменяются на электропоезда семейства Desiro производства компании Siemens.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Агоп Мелконян. Влакове. ДИ «Отечество», 1985
 Подвижен състав и средства за сигнализация в БДЖ. ДИ «Техника», 1976
 Димитър Деянов, Стефан Деянов. Локомотивите на Българските държавни железници. София, 2008

Ссылки 
 Списки подвижного состава и фотогалерея ЭР25 и ЭР33 на сайте RailGallery
 Фотографии ЭР25 и ЭР33 на сайте Паровоз ИС
 Сайт о европейских железных дорогах
 Сайт БДЖ
  (ЭР25 в 28:58 — 31:01)

Электропоезда переменного тока
Электропоезда РВЗ
Электропоезда на 25 кВ 50 Гц